Оријенталне цркве могу бити:
 Оријенталне православне цркве, назив за миафизитске оријентално-православне цркве
 Оријенталне католичке цркве, назив за источно-католичке (унијатске) цркве
 у најширем значењу, назив за цркве поникле на подручју античког Оријента

Види још 
 Источне цркве (вишезначна одредница)